Joe Pete Wilson (ur. 1935) – amerykański narciarz i bobsleista
 Joe Wilson – brytyjski polityk, z okręgu wyborczego North Wales
 Joe Wilson (ur. 1947) – amerykański polityk, kongresmen z Karoliny Południowej
 Joseph Wilson – gujański trener piłkarski
 Joseph C. Wilson